Szarduri urartui név, négy urartui király is viselte:
 I. Szarduri, i. e. 834(844?) – i. e. 828, az egységes Urartu létrehozója
 II. Szarduri, i. e. 753 – i. e. 735, az első urartui fénykor utolsó uralkodója
 III. Szarduri, i. e. 639(?) – i. e. 635, asszír fennhatóság alá kerülés
 IV. Szarduri, i. e. 615 – i. e. 598, asszír vazallus fejedelem